2018 ITTF World Tour (полное официальное название «Seamaster 2018 ITTF World Tour») — 23 сезон «ITTF World Tour», серии соревнований по настольному теннису, ежегодно проводимой Международной федерацией настольного тенниса.

Турниры 2018 года были двух типов: «World Tour Platinum» и просто «World Tour». Турниры серии «Platinum» характеризуются большим призовым фондом и большим количеством присуждаемых за победы рейтинговых очков ITTF, на основе которых были определены участники декабрьского «ITTF World Tour Grand Finals».

Расписание 

Расписание турниров, опубликованное ITTF:

Система начисления очков:

Текущие позиции спортсменов по итогам прошедших туров можно посмотреть на официальном сайте ITTF на специальной странице World Tour Standings.

События во время сезона 2018 года 
В связи с предстоящим дебютом разряда «смешанные пары» на Олимпиаде в Токио в 2020 году, в сезоне «ITTF World Tour» 2018 года на этапах China Open, Japan Open, Korea Open, Australian Open, Austrian Open и «Grand Finals 2018» было решено произвести розыгрыш медалей в этом разряде.

На этапе Korea Open в разряде смешанных пар одержала победу пара объединённой Северной и Южной Кореи Cha Hyo Sim и Чан Уджин, а впоследствии они завоевали право участвовать в «ITTF World Tour Grand Finals». Некоторые журналисты назвали это новой главой «пинг-понговой дипломатии».

Победители турниров

Grand Finals 

В 2018 году ITTF World Tour Grand Finals проводились 13-16 декабря в Инчхон, Корея.

Текущие позиции спортсменов по итогам прошедших туров можно было посмотреть на официальном сайте ITTF на специальной странице.

Список спортсменов получивших приглашение на ITTF World Tour Grand Finals по итогам сезона 2018 года расположен здесь.

Серия ITTF Challenge 
Дополнительно к 12 этапам ITTF World Tour, в 2018 году были проведены соревнования серии ITTF Challenge Series:

См. также 
 2017 ITTF World Tour
 2019 ITTF World Tour
 Чемпионат мира по настольному теннису среди команд 2018

Примечания 

Анонсы турниров

Ссылки 
 Seamaster 2018 ITTF World Tour на сайте ITTF
 International Table Tennis Federation

ITTF World Tour
ITTF